Kulturhauptstadt ist ein zeitlich begrenzter Titel für eine Stadt. Der Begriff wird offiziell verliehen, wie bei der 

 Kulturhauptstadt der Arabischen Welt
 Kulturhauptstadt Amerikas
 Kulturhauptstadt Europas
 Kulturhauptstadt Litauens